Incisivosaurus gauthieri es la única especie conocida del género extinto Incisivosaurus ("lagarto incisivo") de dinosaurio terópodo ovirraptorosauriano basal, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 128 millones de años en el Barremiense, en lo que hoy es Asia.

Descripción 
La descripción inicial de Incisivosaurus por Xu et al. demostró que el cráneo, cuyas media era de aproximadamente 10 centímetros de largo, preservaba la más completa dentición conocida para un oviraptorosauriano. En su análisis cladistico indicó que Incisivosaurus se ubica en la base del grupo de los ovirraptosaurianos, haciéndolo más primitivo que Caudipteryx y los Oviraptoridae. Un posterior estudio de Osmolska et al. en 2004 describió las características esqueléticas que distinguen a Incisivosaurus, incluyendo un hocico largo que media más de la mitad de la longitud total del cráneo, una quijada inferior delgada con una larga  fenestra, sus distintivos dientes delanteros, grandes y aplanados. Además de estas características únicas, Incisivosaurus compartió muchos rasgos con oviraptorosaurianos más típicos, permitiendo su clasificación con este grupo. Varias características, incluyendo sus numerosos dientes, la mayoría de los oviraptóridos avanzados eran desdentados, muestran que era un miembro primitivo del grupo, y varias características del cráneo piden soportar su relación con los tericinosaurianos, otro grupo de terópodos probablemente herbívoro. De Incisivosaurus se asume que tenía plumas como otros  maniraptores y que pudo haber perdido la capacidad de vuelo secundariamente. El largo total del cuerpo se estima en menos de un metro. Es posible que Incisivosaurus sea sinónimo de Protarchaeopteryx, aunque más especímenes fósiles son necesarios antes de que los dos puedan ser comparados directamente.

En 2009, el cráneo holotipo fue escaneado y analizado en tres dimensiones. Los resultados indicaron que Incisivosaurus tenía menos espacios aéreos tipo ave en los huesos del cráneo que los oviraptorosaurios posteriores. También encontró que Incisivosaurus tenía lóbulos olfatorios reducidos y lóbulos ópticos expandidos similares a los ornitomimosaurios. Se sugirió que las características más parecidas a las aves de oviraptorosaurianos pueden haber sido convergentes con las aves.

Descubrimiento e investigación
El primer espécimen en ser descrito por Xu et al. en 2002 fue recogido en el lecho fluvial, la posición más inferior, de la Formación Yixian en el área de Sihetun, cerca de Beipiao, en el oeste de la provincia de Liaoning. Lo más significante, y altamente inusual característica de este dinosaurio es su aparente adaptación a un estilo de vida herbívora u omnívora. Fue nombrado por sus prominentes dientes frontales similares a los de los roedores, con patrones de desgaste encontrados comúnmente en dinosaurios comedores de plantas. El nombre de la especie fue puesto en honor al doctor Jacques Gauthier, un pionero en la filogenia, un método de clasificación.

Clasificación
Incisivosaurus, así como su sinónimo potencial Protarchaeopteryx, se incluyeron en el análisis filogenético de un estudio de 2014 sobre el grupo Paraves y sus familiares. En el cladograma ponderado, Incisivosaurus se convirtió en el taxón hermano de Protarchaeopteryx, siendo su grupo los oviraptorosaurios más primitivos. Sin embargo, en ambos análisis ponderados, Protarchaeopteryx fue el oviraptorosauriano más primitivo, con Incisivosaurus como el siguiente más basal.

Filogenia
Uno de los cladogramas ponderados, utilizando TNT, se muestra a continuación.

En la cultura popular 
Incisivosaurus aparece en el tercer episodio de la serie de documentales de ITV Prehistoric Park, donde se teoriza que Incisivosaurus usaba sus "alas con plumas" para exhibición y que habrían sido usadas para volar en el pasado.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia